«Божевільні» — американський фільм жахів 1973 року.
 «Божевільні» — радянська трагікомедія 1991 року.
 «Божевільні» — американський фільм жахів 2010 року.
 «Божевільні» — французький драматичний фільм 2012 року.
 «Божевільні» — американський драматичний телесеріал 2007—2015 року.